Sezon 1991-92 był 112. sezonem o Mistrzostwo Anglii.

Tabela końcowa

Król strzelców:
 29 goli - Ian Wright (Crystal Palace Londyn/Arsenal F.C.)

Sezony piłki nożnej w Anglii
1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
1991 w Wielkiej Brytanii
1992 w Wielkiej Brytanii